George Murdoch o George Murdoch puede referirse a las siguientes personas:
George Murdoch (1850-1910), primer alcalde de Calgary, (Alberta, Canadá);
George Peter Murdock (1897-1985), antropólogo estadounidense;
George Murdock (1930-2012), actor estadounidense.